Bakowa bezeichnet:
 Bakowa, alternativ Bacova, rumänischer Ort

Bakowa ist der Familienname von:
 Anka Bakowa (* 1957), bulgarische Ruderin